Mit 3054 (Inseln, Eilande, Felseninseln, Felsen und Riffe) Inseln verwaltet die Republik Griechenland rund 82 Prozent aller Inseln des Mittelmeers, ihre Fläche beträgt aber nur ein knappes Viertel der Mittelmeerinseln und nur etwa 19 Prozent der griechischen Landfläche. Dennoch umspannen sie ein großes Gebiet: von Agios Nikolaos als nördlichster Insel bis zur Südspitze von Gavdos im Süden sind es rund 695 Kilometer, zwischen Othoni im äußersten Westen und Strongyli, der östlichsten Insel Griechenlands, liegen rund 992 Kilometer Luftlinie. Nach der letzten griechischen Volkszählung von 2011 sind noch 113 Inseln im Meer und vier Binneninseln dauerhaft bewohnt.

Fast alle griechischen Inseln liegen im Ionischen Meer oder in der Ägäis, deren spätmittelalterliche italienische Bezeichnung arcipelago zum Begriff für Inselgruppen schlechthin wurde. Sie gliedern sich grob in die Inselgruppen der Ionischen Inseln im gleichnamigen Meer, während nach antiker Tradition die Inseln der Ägäis in die Gruppen der Kykladen und Sporaden eingeteilt werden. Vier der dreizehn griechischen Regionen (Ionische Inseln, Nördliche und Südliche Ägäis sowie Kreta) erstrecken sich ausschließlich auf Inseln. Moderne Bezeichnungen für große griechische Inselgruppen sind Nordägäische Inseln, Ostägäische Inseln und Dodekanes.

Im Gebirgsland Griechenland sind auch nahezu alle größeren Inseln bergig. Die höchste Erhebung auf einer Insel ist mit 2456 m. ü. d. M. der Gipfel des Psiloritis auf Kreta. Einige der Inseln sind vulkanischen Ursprungs, am bekanntesten von ihnen dürften die Inseln des zuletzt im 2. Jahrtausend v. Chr. ausgebrochenen Vulkans Santorin sein (vgl. Minoische Eruption).

Inseln im Ionischen Meer

Ionische Inseln

Diapontische Inseln () 

auch Othonische Inseln; 11 Inseln, darunter
folgende drei größten in Reihenfolge ihrer Fläche:
 Othoni ()
 Errikousa ()
 Mathraki ()

Die Insel Korfu (auch Kerkyra) wird dank des reichen Bewuchses auch die grüne Insel genannt. Die Hauptstadt liegt zwischen der neuen und der alten Festung. Die beiden Festungen sollen (so sagt man) unterirdisch verbunden sein, was wir größtenteils den Venezianern und Briten zu verdanken haben.

Korfu und umliegende Inseln 
 Korfu (Kerkyra, )
 Spyridonisia ()
 Peristeres ()
 Platia ()
 Lazareto (, auch Guovino )
 Vido ()
 Nafsika (, auch Kalogiros )
 Pondikonisi ()
 Lagoudia (, zwei Inseln)
 Prasoudia (, auch Prasouda , elf Inseln)
 Pendanisia (, acht Inseln)
 Tholeto (, auch Ortholithi )
 Psyllos (, zwei Inseln)
 Gordi (, zwei Inseln)
 Kolyvri (, auch Kolyviri )
 Skeloudi (, auch Skialoudi )
 Spyri ()
 Kravi(a) ()
 Varkoules (, zwei Inseln)
 Gyneka ()
 Sykia ()

Paxi () 

7 Inseln und zahlreiche kleine Felseneilande, darunter die bewohnten Inseln
 Paxos/Paxi ()
 Andipaxos/Andipaxi ()

Lefkada und umliegende Inseln 
 Lefkada () oder Lefkas ()
 Tilevoides (): 16 Inseln, auch als Taphische Inseln bezeichnet, darunter
 „Prinzen-Inseln“ (Pringiponisia , darunter Skorpios)
 Meganisi ()
 Kalamos ()
 Kastos ()

Kefalonia und umliegende Inseln 
 Kefalonia )
 Ithaka (Ithaki, )
 Lazareto ()
 Arkoudi ()
 Atokos ()
 Echinaden ()
 Drakoneres (, 11 Inseln)
 Modia (, 3 Inseln)
 Ouniades (, 5 Inseln, darunter Oxia)

Zakynthos und umliegende Inseln 
 Zakynthos ()
 Marathonisi ()
 Pelouzo ()
 Agios Sostis ()

Strofades (Στροφάδες) 

 Arpyia ()
 Stamfani () oder Megalo Strofadi ()

Inseln Messeniens 
 Proti ()
 Sfaktiria ()
 Pylos/Tsichli/Bamba ()
 Messenische Inousses (): sieben Inseln, darunter
 Sapientza ()
 Schiza ()
 Venetiko ()
 Meropi ()

Inseln Lakoniens 
 Elafonisos ()

Zu Attika gehörige Inseln 
 Kythira ()
 Andikythira ()

Inseln im Golf von Korinth 
 Alkyoniden (, vier Inseln)
 Troizonia (, Trizonia)

Inseln der Ägäis 
Die Nord- und Ostägäischen Inseln werden auch unter der Bezeichnung „Nordostägäische Inseln“ zusammengefasst.

Nordägäische Inseln 

Thasos und Samothraki werden auch als „Thrakische Inseln“ zusammengefasst.
 Amouliani
 Limnos
 Sergitsi
 Samothraki
 Thasos

Agios Efstratios 
 Agios Efstratios/Ai Stratis ()
 Agii Apostoli ()
 Daskalio/Thaskoli ()
 Roumbos/Velia/Agia Eleni ()

Nördliche Sporaden 

 Alonissos
 Skiathos
 Skopelos
 Skyros

Ostägäische Inseln 

Die Inseln der Präfektur Samos (s. u.) werden sowohl zu den Ostägäischen Inseln als auch zu den Südlichen Sporaden gezählt.

Lesbos 
 Lesbos (Lesvos, )

 Pamfyllo/Pamfilo ()
 Chaviaropetra ()
 Arkoudi ()
 Agios Vasilios/Profylaki ()
 Mersinia (, zwei Inseln)
 Gavvatha ()
 Megalonisi Gavvatha ()
 Megalonisi Sigirou/Nisiopi ()
 Pochi(s)/Agios Ioannis ()
 Sedousa ()
 Fanes ()
 Agios Georgios Agras/Erimonisi ()
 Thermi ()
 Kydonas ()
 Prasologos ()
 Agios Georgios Petras ()
 Glaronisi ()
 Mikro nisi ()
 Myrmingi ()
 Garbia/Kalloni ()

Tomaronisia/Tomakia () 

 Aspri Plakouda ()
 Aspronisisa/Aspronisos ()
 Mavri Plakouda ()
 Barbalias ()
 Panagia ()
 Seli ()
 Tsoukalas ()

Chios 
 Chios ()
 Katergopetra ()
 Glastria ()
 Gertis ()
 Margariti ()
 Sarakinopetra ()
 Strovili ()
 Agia Dynami/Kounoupas ()
 Venetiko ()
 Diaporia ( – drei Inseln)
 Kalogeros ()
 Kolymbia ()
 Moula Petra ()
 Kokkinonisia/Nisia Agiou Stefanou ()
 Agios Stefanos Elatas ()
 Agios Sostis/Mikro Nisi ()
 Aspronisos/Pelagonisos ()
 Xylou ()
 Agios Stefanos Langadas ()
 Tavros ()

Psara 
 Andipsara ()
 Kato Nisi ()
 Agio Nikolaki ()
 Daskalio/Dakalio ()
 Psara ()
 Mastrogiorgi ()
 Prasonisi ()

Inousses 

 Agios Pandeleimon ()
 Archondoniso ()
 Gadros ()
 Gaidouronisos ()
 Inousses ()
 Mallaropetra ()
 Monaftis ()
 Nisi Panagias ()
 Nisi Pittas ()
 Papapondikadiko ()
 Pasas ()
 Pateroniso ()
 Pondikonisi ()
 Prassonisi-Inseln ()
 Santa Panagia ()
 Vatos ()

Südliche Sporaden 

 Ikaria
 Samiopoula
 Samos
 Fourni: 15 Inseln und mehrere kleine Felsen, darunter
 Fourni
 Thymena

Dodekanes 
siehe Liste der Dodekanes-Inseln

Kykladen 

 Amorgos
 Anafi
 Andros
 Gavrionisia, Kalogeri
 Andiparos mit der kleinen, archäologisch interessanten Nebeninsel Saliagos
 Andimilos
 Delos
 Despotiko
 Folegandros
 Gyaros
 Ios
 Kea
 Kimolos
 Kithnos
 Makronisos
 Milos
 Mykonos
 Naxos
 Paros
 Poliegos
 Rinia
 Santorin, 10 Inseln, darunter
 Thira (Santorin, Hauptinsel)
 Aspronisi
 Nea Kameni
 Palea Kameni
 Thirasia
 Christiana-Inseln
 Serifos
 Sifnos
 Sikinos
 Syros
 Tinos

Kleine Kykladen 

 Iraklia
 Schinoussa
 Pano Koufonisi
 Kato Koufonisi
 Glaronisi (auch Glaros)
 Keros
 Andikeros (auch Epano Antikeri)
 Daskalio
 Drima (auch Kato Antikeri)
 Donoussa
 Venetiko

Euböa und umliegende Inseln 
 Euböa (Evvia)
 Petalii (10 Inseln)

Argosaronische Inseln

Saronische Inseln 

 Platia ()
 Ovrios ()
 Agios Petros/Petronisi ()

Salamis und umliegende Inseln
 Salamis/Salamina ()
 Agios Georgios ()
 Kanakia (, zwei Inseln)
 Leros ()
 Pera ()
 Peristeria (, sieben Inseln)
 Revythousa ()
 Trimesa/Trinisa ()
 Psyttalia/Lipsokoutala ()
 Atalandi ()
 Koumoundourou/Stalida ()
 Arpidoni ()
 Makronisos/Troupika ()
 Pachi ()
 Pachaki ()
 Kyrades (): Megali Kyra () und Mikri Kyra ()

Ägina und umliegende Inseln
 Diapories (, elf Inseln)
 Laousses/Lagouses (, fünf Inseln)
 Ägina ()
 Moni ()
 Nisida ()
 Metopi ()
 Angistri ()
 Aponisos ()
 Dorousa ()
 Kyra ()
 Spalathronisi ()
 Petrokaravo ()

Poros und umliegende Inseln
 Poros ()
 Modi ()
 Bourtzi ()
 Lazareto ()
 Arvanitis ()
 Daskalio ()
 Petra ()
 Bisti ()
 Platia ()
 Limani ()
 Stavros ()
 Galenthi ()
 Tselevinia-Inseln
 Spathi ()
 Skylli ()

Inseln vor der Westküste Attikas
 Fleves ()
 Flevopoula ()
 Mermingia (, sechs Inseln)
 Ydrousa ()
 Pondikonisi ()
 Arsida ()
 Gaidouronisi/Nisos Patroklou ()
 Archi ()

Argolische Inseln 
 Hydra ()
 Spetses ()
 Dokos ()
 zu Poros gehörende Inseln
 Gali ()
 Soupia ()

Kreta () 
siehe Liste kretischer Inseln

Inseln im Kretischen Meer 
 Dia ()
 Elassa ()
 Elafonisi ()
 Psira ()
 Spinalonga ()
 Agii Theodori ()

Dionysaden 

 Dragonada ()
 Gianysada ()
 Paximada ()

Inseln im offenen Mittelmeer

Inseln im Libyschen Meer

 Gavdos ()
 Gavdopoula ()
 Paximadia ()
 Megalonisi ()
 Mikronisi ()
 Chrysi ()
 Mikronisi ()
 Koufonisi ()
 Strongylo ()
 Marmana ()
 Trachilos ()

Inseln vor der Südküste Anatoliens 
Diese Inseln werden der Gruppe des Dodekanes zugerechnet.

 Ro ()
 Voutsakia (, zwei Inseln)
 Kastelorizo
 Mavropines ()
 Megalo Mavro Pini ()
 Mikro Mavro Pini ()
 Agios Georgios ()
 Argielea ()
 Polyfados (, zwei Inseln)
 Savoura ()
 Tragonera ()
 Psomi ()
 Psoradia ()
 Strongyli ()

Binneninseln

Pamvotida-See 

 Ioannina-Insel (Nisí Ioannínon Νησί Ιωαννίνων)

Kleiner Prespasee 

 Agios Achillios () (bewohnt)
 Vidronisi (Β) (Naturschutzgebiet für Wildvögel)

Einzelnachweise 

Griechenland
!Liste Inseln